Хайден — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Хайден, Бет (род. 1959) — американская конькобежка, лыжница и велогонщица.
 Хайден, Майкл (род. 1945) — сотрудник американских спецслужб, генерал ВВС США, директор АНБ, а позже директор ЦРУ.
  (1905—1993) — нидерландский конькобежец.
 Хайден, Том (1939—2016) — американский леворадикальный общественный активист.
 Хайден, Ульрих (род. 1954) — немецкий журналист.
 Хайден, Эрик (род. 1958) — американский конькобежец.
 Хайден, Эрхард (1901—1933) — немецкий партийный деятель, один из первых руководителей СС.

Топонимы 
 Хайден — коммуна в Швейцарии.
 Хайден — коммуна в Германии.

Другое 
 Хайден — зал для молящихся в синтоистском храмовом комплексе

См. также 
 Хэйдэн
 Хондэн